Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 2003, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2003, è stato vinto da Simon Aspelin e Johan Landsberg (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Petr Pála e Pavel Vízner (tds n. 1) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Petr Pála /  Pavel Vízner (finale)
  Simon Aspelin /  Johan Landsberg (campioni)

  Jim Thomas /  Tom Vanhoudt (primo turno)
  Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2003